Гурий Асафович Крылов (1805-1841) — художник, академик исторической и портретной живописи Императорской Академии художеств.

Биография
Был крепостным поручика Егора Скудинова. Приехал в Санкт-Петербург в 1824 году. В это время живёт у своего владельца в казённом доме лейб-гвардии гренадерского полка. С 24 августа 1825 года Крылов начинает посещать в качестве вольноприходящего художника классы Императорской Академии художеств.

Получил пенсион от Императорского общества поощрения художеств Входил в круг художников-учеников А. Г. Венецианова.

К 1826 году относится произведение (картон, масло) под названием «Кухня»

Получил вольную в июле 1828 года. Обучается как своекоштный студент в Медико-хирургической академии (1828—1831), продолжая посещать рисовальные классы Академии художеств.

К 1829 году относится его произведение «Иоанн Креститель с ягненком» (копия с картины «Иоанн Креститель в пустыне»).

Получил от Академии художеств звание свободного художника (1833) за «Портрет Витовтова». В 1830-х годах живописец работает в области портрета.

Получил звание «назначенного в академики» (1836). В 1836 году «назначенному Г. А. Крылову» Академией художеств была дана программа по исторической живописи: он должен был изобразить «Моисея, Смотрящего с горы на обетованную землю». Картина была успешно выполнена и экспонировалась на академической выставке 1836 года.

Был удостоен звания академика живописи (1839) за портрет скульптора В. И. Демут-Малиновского.

Последними работами художника были два образа: «Саваоф» и «12 годичных праздников».

Примечания

Литература

Ссылки
 
 
 

Ученики Алексея Венецианова